Kåre Bjørnsen – calciatore norvegese
 Kristian Bjørnsen – pallamanista norvegese
 Rolf Bjørnsen – ex calciatore norvegese
 Trond Bjørnsen – ex calciatore norvegese